Ел Љанито има више значења:

 Ел Љанито (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Љанито (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Љанито (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Љанито (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Љанито (Окампо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Љанито (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Љанито (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Љанито (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Љанито (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Љанито (Апасео ел Алто), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Љанито (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Љанито (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Љанито (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Љанито (Сан Луис Акатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Љанито (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Љанито (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Љанито (Толиман), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Љанито (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Љанито (Уирамба), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Љанито (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Љанито, Сењор дел Љано (Тлалпухава), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Љанито (Тотолапан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Љанито (Росаморада), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Љанито (Аподака), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Љанито, Ранчо Гонзалез (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Љанито (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Љанито (Алакинес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Љанито (Мескитик де Кармона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Љанито (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Љанито (Тијера Нуева), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Љанито (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Љанито (Тепетитла де Лардизабал), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику